Jokić ist der Familienname folgender Personen:

 Bojan Jokić (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Dragan Jokić (* 1957), serbischer Kommandant während des Massakers von Srebrenica und verurteilter Kriegsverbrecher
 Katarina Jokić (* 1998), serbische Tennisspielerin
 Mario Jokić (* 1990), kroatischer Fußballspieler
 Miodrag Jokić (* 1935), Vizeadmiral der Jugoslawischen Marine während der Schlacht um Dubrovnik und verurteilter Kriegsverbrecher
 Nikola Jokić (* 1995), serbischer Basketballspieler
 Predrag Jokić (* 1983), montenegrinischer Wasserballspieler